Москворі́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російської річки Москва.

 Москворіцька вулиця — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Москворіцька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Москворіцька вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці